Хрено́вка () — село на Украине, находится в Ильинецком районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521288003. Население по переписи 2001 года составляет 601 человек. Почтовый индекс — 22724. Телефонный код — 4345.
Занимает площадь 2,16 км².

Известные уроженцы 
 Левитский, Николай Григорьевич (1883—1939) — украинский общественно-политический деятель, дипломат, юрист.

Адрес местного совета 
22724, Винницкая область, Ильинецкий р-н, с.Хреновка ул.Первомайская, 92

Ссылки 
 Хреновка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ильинецкого района